Guy Durand (1933-) est un théologien canadien.
 Guy Durand  (1958-) est le coordinateur de l'équipe OnExx.